Touya Kinomoto es un personaje manga de CLAMP creado para la serie Card Captor Sakura y que también aparece en Tsubasa Reservoir Chronicle.

Cardcaptor Sakura 
Es el hermano mayor de Sakura Kinomoto, a quien molesta constantemente, haciéndole bromas o llamándola "monstruo", siendo esta su forma de demostrarle su cariño como se aclara en la visión de un mundo sin amor en el anime. Es muy celoso y se preocupa mucho por ella, siempre dispuesto a protegerla de cualquier peligro. Añora mucho la presencia de su madre (Nadeshiko), por lo que siempre que toca en el piano la melodía que ella compuso, piensa en todo lo que vivió y lo feliz que fue a su lado. Es serio, decidido y perspicaz (comparte en esto similitudes con Shaoran) y es capaz de adaptarse a cualquier tipo de trabajo. Posee un poder mágico especial, ya que puede sentir la presencia de fantasmas, de personas con poderes mágicos (tal fue el caso de Sakura, Shaoran, Yukito, Kero y Eriol) o de las mismas Cartas Clow. También es miembro del equipo de fútbol. 

Siente un gran cariño por Yukito Tsukishiro, y siempre supo que no era un ser humano; cuando este corrió el riesgo de desaparecer le da su poder para evitar que ello sucediera. Cuando Yue le advierte que ya no podrá ver a su madre, responde diciendo que es una desdicha que él sea el único miembro de la familia que puede verla, pidiéndole, finalmente, que cuide a su hermana cuando se encuentre en problemas ya que él, sin ese poder, no será capaz de hacerlo; es gracias a este episodio que Sakura descubre que su hermano ya sabía de sus poderes y que siempre la cuidaba. En la segunda película salva a Yukito de desaparecer en uno de los ataques de "La nada". En resumen, es pareja de Yukito

Tiene una rivalidad con Shaoran, a quien llama “mocoso”, aunque esto se debe a que sabe que él y Sakura terminarán por amarse, comentándole a Yukito que su actitud hacia Shaoran es porque “Ese mocoso intenta arrebatarme lo más valioso que he cuidado durante toda mi vida”. Por lo que en algunas ocasiones ha tenido algunos enfrentamientos con Shaoran.

Al principio del manga Tomoyo se sonrojaba cada vez que lo veía, pero poco después se aclaró que esto era porque le recordaba a Sakura.
Cuando iba en secundaria tuvo como profesora aprendiz a Kaho, con la que salió por un año hasta que ella fue a Inglaterra, terminando ella con él en el templo Tsukimine.
 
Se ha relacionado en pocas ocasiones con las cartas, principalmente con la carta Espejo, que parece sentir una atracción hacia él, empezando cuando Touya la ayuda a buscar algo sin rendirse aun cuando está lesionado (ella se disculpa con él tras haberlo hecho caer de un risco). En el anime, en otro capítulo, Sakura tiene que comprar con Touya el regalo para su papá, pero debe solucionar un problema y sellar una carta, dejando a la carta Espejo con Touya, éste se da cuenta del engaño y le pide que lo acompañe, dándole un obsequio (listones para el cabello) una vez finalizadas las compras, agradeciéndole por cuidar a su hermana y deseándole una Feliz Navidad.

Al final del manga, acompaña a Sakura a la parada del autobús, donde estaba Shaoran, para que ella respondiera a su previa declaración.

Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE 
Es el rey del País de Clow, aunque también se le encuentra (sus paralelos o alter egos de otras dimensiones) trabajando en una cafetería en la República de Hanshin, y en muchos otros países más. Es uno de los personajes (después de los protagonistas) que más aparece, aunque no siempre sea el mismo, sino versiones alternativas de otras dimensiones. Siempre está junto a Yukito. Cabe destacar que en el País de Clow, este le dice: "Yukito, sabes muy bien que tú y yo somos más que amigos de la infancia".

Kobato 
Es amigo de Fujimoto y trabajan juntos en varios trabajos de medio tiempo, uno en la pizzería Piffle. En el manga de Kobato aparece vestido de kigurumi de Ushagi de Wish junto a Fujimoto.

Personajes de Cardcaptor Sakura
Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE